

Избранное кино

Мировое кино 

 «Битва» / The Battle, США (реж. Дэвид Уорк Гриффит)
 «Галлюцинации барона Мюнхгаузена» / Les Aventures de baron de Munchhausen, Франция (реж. Жорж Мельес)
 «Макс — жертва хинина» / Max victime du quinquina, Франция (реж. Макс Линдер)
 «Остров ужаса» / L’Île d’épouvante, Франция (реж. Джоэ Хамман)
 «Телеграфистка из Лоундэйла» / The Lonedale Operator, США (реж. Дэвид Уорк Гриффит)

Российское кино 
 «Анна Каренина», (реж. Андрэ Мэтр)
 «Боярская дочь», (реж. Пётр Чардынин)
 «В дни гетманов», (реж. Андрэ Мэтр)
 «Василиса Мелентьевна и царь Иван Васильевич Грозный», (реж. Пётр Чардынин)
 «Вражья сила», (реж. Алексей Алексеев-Яковлев)
 «Демон», (реж. Джованни Витротти)
 «Евгений Онегин», (реж. Пётр Чардынин)
 «Жених», (реж. Кай Ганзен)
 «Жестокий отец», (реж. Марк Арнштейн, Авраам Каминский)
 «Живой труп», (реж. Борис Чайковский)
 «Загубленная доля», (реж. Кай Ганзен)
 «Запорожская Сечь», (реж. Даниил Сахненко)
 «Игнат Подкова», (реж. Алексей Алексеев-Яковлев)
 «Кавказский пленник», (реж. Джованни Витротти)
 «Катерина», (реж. Кай Ганзен [Чеслав Сабинский?])
 «Каширская старина», (реж. Владимир Кривцов)
 «Князь Серебряный», (реж. неизвестен)
 «Князь Серебряный и пленница Варвара», (реж. А. Алексеев)
 «Крейцерова соната», (реж. Пётр Чардынин) (режиссёр, актёр)
 «Лихач-кудрявич», (реж. Владимир Кузнецов, Борис Чайковский)
 «Мейер Юзефович», (реж. Александр Герц)
 «На бойком месте», (реж. Пётр Чардынин)
 «Наталка-Полтавка», (реж. Николай Садовский)
 «Оборона Севастополя», (реж. Василий Гончаров и Александр Ханжонков)
 «Огородник Лихой», (реж. Николай Кузнецов)
 «Песнь о вещем Олеге», (реж. Яков Протазанов))
 «Песня каторжанина», (реж. Яков Протазанов)
 «Последний нынешний денёчек», (реж. Пётр Чардынин)
 «Рогнеда», (реж. Владимир Кривцов)
 «Роман с контрабасом», (реж. Кай Ганзен)
 «Светит, да не греет», (реж. Пётр Чардынин)
 «Сказка о рыбаке и рыбке», (реж. Кай Ганзен)
 «Суд божий», (реж. Казимеж Каминскийъ)
 «Убийца из-за нужды», (реж. Авраам Каминский)
 «Электрический телеграф», (реж. Владислав Старевич)

Знаменательные события 
Снят первый русский полнометражный игровой фильм «Оборона Севастополя»

Персоналии

Родились 
 7 января — Мария Миронова, советская и российская актриса (ум. 1997).
 9 февраля — Эса Пакаринен, финский музыкант и актёр (ум. 1989).
 27 марта — Алексей Спешнев, советский кинорежиссёр и сценарист игровых фильмов.
 27 мая — Винсент Прайс, американский киноактёр, известный по классическим экранизациям произведений Э. А. По (ум. 1993).
 8 октября — Марк Бернес, советский певец и актёр (ум. 1969).
 24 октября — Аркадий Райкин, советский актёр театра, эстрады и кино, конферансье (ум. 1987).
 7 декабря — Ольга Викландт, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1949).
 18 декабря — Жюль Дассен, французский кинорежиссёр (ум. 2008).
 24 декабря — Евгения Григорьевна Пырялова, советская актриса театра и кино.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 Российская империя